Сезон НБА 1986/1987 — стал 41-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в шести играх команду «Бостон Селтикс».

На драфте НБА 1986 года под первым номером клубом «Кливленд Кавальерс» был выбран центровой Брэд Догерти из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Под 8-м номером на том драфте был выбран Рон Харпер, под 24-м — Арвидас Сабонис, а под 27-м — Деннис Родман.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Мэджик Джонсон, Лос-Анджелес Лейкерс
 Самый ценный игрок финала: Мэджик Джонсон, Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года НБА: Чак Персон, Индиана Пэйсерс
 Лучший оборонительный игрок: Майкл Купер, Лос-Анджелес Лейкерс
 Лучший шестой игрок НБА: Рики Пирс, Милуоки Бакс
 Самый прогрессирующий игрок: Дейл Эллис, Сиэтл Суперсоникс
 Тренер года: Майк Шулер, Портленд Трэйл Блэйзерс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Ларри Бёрд
 Ф Кевин Макхейл 
 Ц Хаким Оладжьювон
 З Мэджик Джонсон
 З Майкл Джордан

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Доминик Уилкинс
 Ф Чарльз Баркли
 Ц Мозес Мэлоун
 З Айзея Томас
 З Фат Левер

 Сборная новичков НБА
 Брэд Догерти
 Рон Харпер
 Чак Персон
 Рой Тарпли
 Джон Уильямс

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Кевин Макхейл
 Майкл Купер
 Хаким Оладжьювон
 Элвин Робертсон
 Деннис Джонсон

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Пол Пресси
 Родни Маккрей
 Марк Итон
 Морис Чикс
 Дерек Харпер

Ссылки 
 1986-87 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1986/1987